Planaeschna tomokunii – gatunek ważki z rodziny żagnicowatych (Aeshnidae).

Przypisy

Bibliografia
 

Planaeschna
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1996 roku